China Open 1999 był piątym turniejem (w tym czwartym rankingowym) sezonu snookerowego 1999/00. Odbył się on w dniach 11 – 19 grudnia 1999 w JC Mandarin Hotel w Szanghaju.

Był to drugi turniej rankingowy w Chinach w roku 1999 – pierwszy odbył się marcu, był zaliczany do wcześniejszego sezonu – 1998/99 i nosił nazwę China International 1999 – wygrał wtedy John Higgins.

Obrońca tytułu, John Higgins, przegrał w pierwszej rundzie zawodów po porażce 1-5 z Peterem Linesem. Turniej wygrał Ronnie O’Sullivan po zwycięstwie 9-2 nad Stephenem Lee.

Dzięki temu triumfowi Ronnie O’Sullivan otrzymał 50 tysięcy funtów.

Drabinka turniejowa

Runda dzikich kart

Faza zasadnicza turnieju

Finał

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrano w dniach 22 – 26 września 1999. Wystąpiło w nich 128 zawodników, awans otrzymało 16.

Linki zewnętrzne 
 
 

China Open (snooker)
1999 w sporcie